Heaton kan syfta på:

 Heaton (Emil Christensen) - Counter-Strike-spelare
 Heaton, Greater Manchester - en ort i Bolton, Greater Manchester, England
 Heaton, Lancashire - en ort i Lancashire, England
 Heaton, Staffordshire - en ort och civil parish i Staffordshire, England
 Heaton, Tyne and Wear - en ort i Newcastle upon Tyne, Tyne and Wear, England
 Heaton, West Yorkshire - en ort i Bradford, West Yorkshire, England